Laissez-nous respirer est un single de Florent Pagny sorti en 1988.
Laissez-nous respirer est le deuxième album d'Ilona Mitrecey, sorti en 2006.
Laissez-nous respirer est le premier single de ce même album.